Кован кая (от турски Kovan – пчелен кошер и Kayaç – скала) може да се отнася за:

 Кован кая - природна забележителност в землището на село Вълче поле
 Кован кая - природна забележителност в землището на село Долно Черковище
 Кован кая се нарича и природната забележителност източно от Маджарово - Гнездово находище на застрашени дневни грабливи птици